Maymuna bint Zàhir ibn Furtun fou filla de Zàhir ibn Fortun de la poderosa dinastia Banu Qassi.

Núpcies i descendència 
Maymuna s'uní amb el seu cosí Mussa ibn Mussa ibn Fortun, conegut com a Mussa II el Gran, els últims anys de la vida d'ell. Amb ell tingué un fill:
 Ismaïl ibn Mussa ibn Mussa que fou un important senyor musulmà de Lleida al , també de la dinastia dels Banu Qassi. Ismaïl es casà amb Sayyida i tingueren, si més no,tres fills.

Referències

Bibliografia 
 

Banu Qassi